Identiteit van Brahmagupta-Fibonacci
Vier-kwadratenidentiteit van Euler
Acht-kwadratenidentiteit van Degen
Zestien-kwadratenidentiteit van Pfister